SUD-RATP (Solidaire, unitaire, démocratique) est un syndicat qui représente les intérêts des salariés de la RATP apparu en 1996.

Malgré son nom, SUD-RATP n'est plus affilié à l'union syndicale Solidaires qui regroupe habituellement les organisations Sud. 

Aux élections de 2021, SUD-RATP  présente ses candidats sur une liste commune avec FO mais n'obtient aucun siège.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 RATP

Lien externe 
 https://www.facebook.com/SudRatpSyndicat
 https://twitter.com/SudRatp
 Le site du syndicat

Organisme fondé en 1996